Rubenow ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Rubenow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Rubenow (Boldekow), Ortsteil der Gemeinde Boldekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Rubenow ist der Familienname folgender Personen:
 Everhard Rubenow († 1379), Greifswalder Bürgermeister
 Heinrich Rubenow († 1419), Greifswalder Bürgermeister
 Heinrich Rubenow (um 1400–1462), Greifswalder Bürgermeister und Universitätsgründer